Agnieszka Soin
 Siergiej Soin